Okręty US Navy o nazwie USS  "Valiant":
Pierwszy "Valiant" (SP-535) był motorowym okrętem patrolowym używanym w czasie I wojny światowej
Drugi "Valiant" (PC-509) był ścigaczem okrętów podwodnych, który był używany w czasie II wojny światowej

Nazwa USS "Valiant" jest także używana przez dwa okręty z fikcyjnego świata Star Trek
 USS "Valiant" (Star Trek)
 USS "Valiant" (NCC-74210)

Valiant